Список башен и каменных крепостей в Азербайджане — это список башен, крепостей и их останков, расположенных на территории Азербайджана. Башни и крепости строились на территории Азербайджана в древности и в средние века. Названия некоторых башен и крепостей имеют суффиксы «qala», «divar» или «qüllə».

Карабахский регион

Абшеронский регион

Гянджабасар

Южный регион

Северный регион

Центральный Аран

Ширван

Нахичеванская Автономная Республика

См. также 
 Проект:Архитектура/Списки/Список замков

Примечания

Ссылки 
Исторические памятники

Археологические объекты в Азербайджане
Городища Азербайджана
Крепости Азербайджана
Замки Азербайджана
Списки зданий и сооружений Азербайджана
Азер